Horicon ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Horicon (New York)
 Horicon (Wisconsin), im Dodge County